The Walking Dead se poate referi la:

 The Walking Dead (franciză)
 The Walking Dead (benzi desenate)
 The Walking Dead: Rise of the Governor
 The Walking Dead (serial TV)
 The Walking Dead: Survival Instinct
 The Walking Dead (joc video)
 The Walking Dead: Season Two

 The Walking Dead (film) din 1936 
 The Walking Dead (film din 1995)

 The Walking Dead (EP)

Vezi și
 Dead Man Walking